Birkenbühlbach ist ein Gewässername:

 Birkenbühlbach (Stunzach), am Oberlauf Bohlgraben, linker Zufluss der Stunzach nach der Fischermühle von Rosenfeld, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg
 Birkenbühlbach (Welkenbach), linker Zufluss des Welkenbachs (zur Mittleren Aurach) in Welkenbach, Stadt Herzogenaurach, Landkreis Erlangen-Höchstadt, BayernHerzogenaurach